Mayr:
 
 Mayr — фамилия «» на немецком языке, одна из форм, возникших от фамилии Meier.

См. также